CCC může znamenat: 

 Sodalitas trecentorum (sdružení tří set)
 Constitutio criminalis Carolina – zákoník s platností pro Svatou říši římskou
 CCC (firma) – polská obuvnická a obchodní firma
 Chaos Computer Club – německá/evropská hackerská organizace
 Chaos Communication Congress – každoroční konference pořádaná organizací Chaos Computer Club